Debora Caprioglio – attrice e showgirl italiana
 Ilaria Caprioglio – politica italiana